El nombre de Asturio puede referirse a:

 el mártir San Asturio (†ca. 262), decapitado en Cesarea (Palestina);
 el príncipe franco Asturio del siglo IV;
 el obispo español Asturio de Toledo en 395-412 d.C. y de Complutum desde 412 d. C.;
 el general romano Asturio o Asterio, fl. 420;
 el cónsul romano Asturio, en 449 (con Protógenes).